C5H4N4O – formula molecolare dell'allopurinolo
C5H4N4O – formula molecolare dell'ipoxantina

Formule molecolari